Сен-Марте́н-л'Астьє́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 450 км на південь від Парижа, 80 км на схід від Бордо, 34 км на південний захід від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 61 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 141,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Мартен-л'Астьє на сайті французького Національного інституту географії
 Офіційний сайт Сен-Мартен-л'Астьє
 [ Розташування муніципалітету Сен-Мартен-л'Астьє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь